Govern Revolucionari de Nagaland (del seu nom en anglès Revolutionary Government of Nagaland), organització política històrica de Nagaland, a l'Índia
 Granada RGN (del seu nom en rus Ручная Граната Наступательная, transliterat Rutxnaia Granata Nastupatelnaia), granada de mà fabricada a la Unió Soviètica
 RGN també és l'abreviatura del Seattle Reign, club de futbol femení de la ciutat de Seattle, als Estats Units
 RGN també és el codi de la IATA de l'Aeroport Internacional de Yangon, aeroport que serveix la zona de Yangon, a Myanmar
 RGN també és el codi de l'OACI de Cygnus Air, aerolínia de transport d'Espanya
 rgn també és el codi ISO 639-3 del romanyol, dialecte de l'emilià-romanyol parlat al nord d'Itàlia i a San Marino